Le terme ligne 23 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 23 du métro de Shanghai

Tramway 
 Ancienne ligne 23 du tramway d'Anvers 
 Ancienne ligne 23 du tramway de Bruxelles
 Ligne 23 du tramway d'Istanbul

Trolleybus 
 Ligne 23 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Ligne 23 Lunéville - Saint-Dié - Sélestat de la région Est de la SNCF
Ligne 23 du TER Occitanie

Voir aussi 
  
 23 (nombre)

23